La partitura original de la película fue escrita por Danny Elfman. En ella se combina la orquestación tradicional, elementos electrónicos y percusión étnica.
La Edición de la partitura salió de parte de Sony. Posteriormente se editó un Promo que incluía toda la música y pasajes de la película.

Los ejes principales de la partitura son el tema de Spider-Man que Elfman creó para el personaje, el cual aparece abundantemente y el tema del Duende Verde, el cual es un tema errático que refleja las dudas y contradicciones del villano.
Por otro lado está el tema de Peter Parker, el cual tiene diversas variaciones tanto en "Tema de Amor" como el Tema referente al amor fraternal (el asociado a los personajes de la "Tía May" y el "Tío Ben")

Music from and Inspired by Spider-Man 
Es una banda sonora de canciones inspiradas en la película entre las cuales se incluyen dos temas de la partitura de la película.
La mayoría de las canciones del CD no aparecen en la película, excepto "My Nutmeg Phantasy" (como música diegetica) y "What We're All About" y "Hero"
Como curiosidad, la banda sonora incluye el tema de Spider-Man de la serie animada de los 60 además de un versión de la misma hecha por el grupo Aerosmith

Listado de canciones 
 "Theme From Spider Man" - Danny Elfman
 "Hero" - Chad Kroeger Feat. Josey Scott
 "What We're All About (Original Version)" - Sum 41
 "Learn To Crawl" - Black Lab
 "Somebody Else" - Bleu
 "Bug Bytes" - Alien Ant Farm
 "Blind" - Default
 "Bother" - Corey Taylor
 "Shelter" - Greenwheel
 "When It Started" - The Strokes
 "Hate to Say I Told You So" - The Hives
 "Invisible Man" - Theory of a Deadman
 "Undercover" - Pete Yorn
 "My Nutmeg Phantasy" - Macy Gray Feat. Angie Stone and Mos Def (Tom Morello Mix)
 "I - IV - V" - Injected
 "She Was My Girl" - Jerry Cantrell
 "Main Titles" - Danny Elfman
 "Farewell" - Danny Elfman
 "Theme from Spiderman" - Aerosmith

Bandas sonoras de 2002
Bandas sonoras de Spider-Man